Министерство нефтяной промышленности СССР  — союзно-республиканское министерство СССР.  

В 1939—1991 и 1989—1991 — Министерство нефтяной и газовой промышленности. До 18 мая 1954 и с 3 июня 1970 года общесоюзное. До 15 марта 1946 — народный комиссариат. Образовано Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 октября 1939 на базе Народного комиссариата топливной промышленности СССР. Управляло нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, газовой промышленностью, производством жидкого топлива, строительством сооружений нефтяной и газовой промышленности, нефтяным машиностроением, сбытом нефтепродуктов. Обеспечивало развитие нефтяной промышленности на основе внедрения передовой техники, механизации и автоматизации производственных процессов по добыче и переработке нефти и газа для нужд полного удовлетворения потребностей народного хозяйства. Руководило деятельностью Министерства нефтяной промышленности Азербайджанской ССР.

Названия 
 Главное управление нефтяной промышленности (Главнефть) Наркомтяжпрома СССР — 1933—1938
 Главное управление по добыче нефти (Главнефтедобыча) Наркомтопа СССР — 1938—1939
 Наркомат тяжелой промышленности СССР (Наркомтяжпром) — 1938—1939 
 Наркомат топливной промышленности СССР (Наркомтоп) — 1939
 Главное управление нефтеперерабатывающей промышленности Центра и Востока Наркомтопа СССР — 1939
 Наркомтоп СССР разделен на наркоматы нефтяной промышленности (Наркомнефтепром) и угольной промышленности — 1939
 Наркомат нефтяной промышленности СССР — с 12 октября 1939 по 4 марта 1946
 Разделено на наркоматы южных и западных районов и восточных районов СССР (с 15 марта 1946 министерства) — с 4 марта 1946 по 28 декабря 1948
 Министерство нефтедобывающей промышленности — с 2 октября 1965 по 3 июня 1970
 Министерство нефтяной и газовой промышленности — с 3 августа 1989 по 26 ноября 1991

Руководители Министерства нефтяной промышленности СССР 

 12.10.1939 — 02.07.1940 — Лазарь Моисеевич Каганович
 03.07.1940 — 30.11.1944 — Иван Корнеевич Седин
 30.11.1944 — 04.03.1946 — Николай Константинович Байбаков
 04.03.1946 — 28.12.1948:
 южных и западных районов — Николай Константинович Байбаков
 восточных районов — Михаил Андрианович Евсеенко
 28.12.1948 — 25.05.1955 — Николай Константинович Байбаков
 25.05.1955 — 10.05.1957 — Михаил Андрианович Евсеенко
 10.05.1957 — 02.10.1965 — в составе ГК по топливной промышленности (Михаил Андрианович Евсеенко)
 02.10.1965 — 22.03.1977 — Валентин Дмитриевич Шашин
 05.04.1977 — 12.02.1985 — Николай Алексеевич Мальцев
 12.02.1985 — 27.06.1989 — Василий Александрович Динков

03 августа 1989 преобразовано в Министерство нефтяной и газовой промышленности СССР:
 03.08.1989 — 22.06.1991 — Леонид Иванович Филимонов
 22.06. — 26.11.1991 — Лев Дмитриевич Чурилов (и. о. с 28.08.1991)

Упразднено с 1 декабря 1991 года на основании постановления Государственного Совета СССР от 14 ноября 1991 года.

Примечания

Литература 
 Будков А. Д., Будков Л. А. Нефтяная промышленность СССР в годы Великой Отечественной войны / Под науч. ред. И.Я. Вайнера. — М.: Недра, 1985. — 248 с.

 
Нефтяная промышленность СССР
СССР
СССР